Detroit é uma marca de tabaco portuguesa, produzida pela Tabaqueira.

A família "Detroit" actualmente:
 Detroit: king size, hard pack, 20's.
 Detroit: tabaco enrolar, 40 grms.

Marcas de cigarros
Marcas da Tabaqueira